Харизий (или Харисий, Флавий Сосипатер Харизий, , IV век) — древнеримский грамматик.

Биография 
Родился, вероятно, в Африке. Из фактов биографии известно, что был вызван в Константинополь, чтобы занять место Эвантия, учёного комментатора Теренция.

До нашего времени дошло сочинение Харизия «Искусство грамматики» () в 5 книгах, посвящённое сыну автора, не римлянину. Адресовано читателям, чьим родным языком является не латинский, в первую очередь грекоговорящим. Вероятное время публикации — начало 360-х. Утрачены начало первой, часть четвёртой и большая часть пятой книги; порядок отдельных частей перепутан. По-видимому, эта работа является только компиляцией, но компиляцией из таких хороших источников, как, например, Реммий Палемон, Юлий Роман и Комминиан, которые упомянуты в тексте.

По древнеримской традиции, Харизий включает в понятие грамматики и описывает в своём сочинении, кроме грамматики в современном понимании, также достоинства и недостатки речи, метрику, идиоматические выражения, синонимику и устаревшее в латинском языке, а также приводит большое количество цитат из известных писателей.

Литература 
 
 Schenkeveld D. M. A Rhetorical Grammar. C. Iulius Romanus — Introduction to the Liber de Adverbio as Incorporated in Charisius // Ars grammatica II.13. Edition with Introduction, Translation, and Commentary. Leiden — Boston, 2004.
 Schmidt P. L. Art. Grammatik und Rhetorik // Herzog, R./Schmidt, P. L. (Hrsg.): Handbuch der lateinischen Literatur der Antike (= Handbuch der Altertumswissenschaft 8), Bd. 5: Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 374 n. Chr., hrsg. v. R. Herzog, München, 1989. S. 101—158.

Грамматики Древнего Рима
Латинские грамматики
Учёные IV века